Storm in the Heartland () — третий студийный альбом американского кантри-исполнителя Билли Рэя Сайруса, выпущенный 8 ноября 1994 года на лейбле Mercury Records.

Об альбоме

Отзывы критиков

Список композиций

Чарты

Альбомные

Сингловые

Над альбомом работали

Примечания 

Альбомы Билли Рэя Сайруса
Альбомы Mercury Records
Альбомы Mercury Nashville